Влади́мир Ерёменко: Ерёменко, Владимир Владимирович (род. 1954) — советский писатель.
 Ерёменко, Владимир Евгеньевич (1963—2014) — советский и российский археолог.
 Ерёменко, Владимир Николаевич (1949—1993) — советский поэт, переводчик.